

Cinema 
 Gioco mortale – (Let's Kill Uncle) film del 1966 diretto da William Castle
 Gioco mortale – (The Manhattan Project) film del 1986 diretto da Marshall Brickman
 Gioco mortale – (Sticks and Stones) film del 1996 diretto da Neil Tolkin
 Five Fingers - Gioco mortale (Five Fingers) – film del 2006 diretto da Laurence Malkin

Letteratura 
 Gioco mortale – (Truth or Die) romanzo di Diane Hoh del 1996
 Gioco mortale – (The Second Shot), romanzo di Anthony Berkeley del 1930
 Gioco mortale – (Reamde) romanzo di Neal Stephenson del 2011

Televisione 
 Gioco mortale – (Rache für mein totes Kind) film per la televisione del 1998 diretto da Vivian Naefe